Narayan (également rendu Narayana, Narayane, Narayanan, Narain, Narayankar ou Narine) (du sanskrit नारायण, nārāyaṇá, littéralement homme éternel) est un nom indien. Il est identique dans sa forme au nom de la divinité Narayana, autre nom de Vishnu. Le nom Narayana est principalement utilisé dans le sud de l'Inde, notamment chez les locuteurs du kannada, du tamoul, du malayalam et du télougou.

Narayan 

 Jayaprakash Narayan (1902-1979), un homme politique indien ;
 Prithvi Narayan (1722-1775), le dernier roi de la dynastie Shah du Royaume Gorkha de 1743 à 1768 ;
 R. K. Narayan (1906-2001), un écrivain indien de langue anglaise ;
 Udit Narayan (1955-), un chanteur de playback renommé pour les films indiens produits par Bollywood.

Narayana 
Narayana peut faire référence à :

Patronyme 
 Narayana, nom sanskrit d'une forme importante de Vishnou ;
 A. Narayanan (1900-1939), réalisateur indien ;
 Narayana Rao Dasari (né en 1947), réalisateur indien ;

Cinéma
 Narayana, film français réalisé par Léon Poirier, 1920 ;

Mathématiques
 Nombre de Narayana, une suite d'entiers aux interprétations combinatoires, inventées et étudiées par le mathématicien Tadepalli Venkata Narayana.

Narain 

 Harsh Narain (1921-1995), écrivain indien ;
 Jagmohan Narain (1901-1944), gourou indien ;
 Nicole Narain (née en 1974), modèle et actrice américaine ;
 Sunita Narain (née en 1961), militante écologiste et politique indienne.

Narayanan 

 Akkitham Narayanan (1939-), un artiste peintre indien, vivant et travaillant à Paris depuis 1967 ;
 Geetha Narayanan Gopal (1969-), un joueur d'échecs indien ;
 Kocheril Raman Narayanan (1920-2005), un homme d'État indien ;
 Nambi Narayanan (1941-), un ingénieur indien spécialisé dans l'aérospatial ;
 Sunilduth Lyna Narayanan (1998-), un joueur d'échecs indien.

Narine 

 Sunil Narine (1988-), un joueur de cricket trinidadien.